Kislino () – nazwa toponimów w Rosji

 Kislino – wieś w obwodzie kałuskim
 Kislino – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Kislino – wieś w obwodzie leningradzkim
 Kislino – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Kislew – miesiąc w kalendarzu hebrajskim

Strony ujednoznaczniające